

Astronomia
 3087 Beatrice Tinsley – asteroide della fascia principale

Onomastica

 Tinsley – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Beatrice Tinsley – astronoma neozelandese
 Brad Tinsley – cestista statunitense
 George Tinsley – ex cestista statunitense
 Jamaal Tinsley – ex cestista statunitense
 Marion Tinsley – damista statunitense
 Michael Tinsley – ostacolista statunitense
 Samuel Tinsley – scacchista inglese